Майкл Нури (; род. 9 декабря 1945, Вашингтон) — американский актёр.

Биография 
Майкл Нури родился 9 декабря 1945 года в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Имеет ирландские и иракские корни. Его родители — Эдвард Нури и Глория Нури. Майкл учился в колледже Роллингс в Уинтер-Парке, штат Флорида, США. Затем окончил колледж Эмерсон в Бостоне. Некоторое время работал официантом в ресторане «Черчилль» в Нью-Йорке.

Дебютировал в кино в 1969 году. За свою актёрскую карьеру снялся более чем в 130 фильмах и сериалах.

Снялся в клипе Двизила Заппа «My Guitar Wants To Kill Your Mama».

Личная жизнь 
Майкл был дважды женат: на Линн Голдсмит (1977—1978) и на Викки Лайт (1986—2001). Воспитывает двух дочерей — Дженнифер и Ханну.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Эйвон Олд Фармс
Выпускники колледжа Эмерсон
Выпускники Колледжа Роллинса
Киноактёры США
Актёры мыльных опер США